Баскский розарий (баскск. euskal arrosarioa) — особая форма чёток-розария, традиционно используемого басками. Представляет собой кольцо, надеваемое верующим во время молитвы на палец. Состоит из десяти утолщений-зёрен, посвящённых Деве Марии, и увенчано крестом (обычно равносторонним), посвящённым Христу. Могут изготавливаться из дерева и металла (обычно серебро или золото). Розарии, выполненные в ювелирной технике, могут использоваться в качестве украшения.

По розарию отсчитываются молитвы. На кресте читается Отче наш, на каждом зерне — Аве Мария. После использования отверстие в кольце обычно закрывается заглушкой с каким-либо изображением. Часто используется баскский крест, распространена надпись Ongia ene gogoa ().

Культурные параллели 
Чётки в виде колец известны во многих католических регионах, в основном там, где по каким-либо причинам опасно или неудобно внешнее проявление своей религиозной принадлежности. Кольца-розарии были популярны у солдат, так как ношение полноценного розария было неудобно.

В Ирландии выработался иной тип розария с кольцом (см. ирландский розарий).

В православии также используются чётки, надеваемые на палец (так называемые «перстные чётки») как с крестом, так и без определённого начала для непрестанной молитвы.

Культура басков
Католицизм
Розарий
Кольца